Джеймс Пи́тер Бро́кеншир (; 7 января 1968, Саутенд-он-Си, Эссекс, Англия — 7 октября 2021, Дартфорд, Кент, Англия) — британский политик-консерватор, член парламента с 2005 года, министр по делам Северной Ирландии (2016—2018) и министр по делам общин и местного самоуправления Великобритании (2018—2019).

Биография 
Брокеншир изучал право в Эксетерском университете.

Работал в международной юридической фирме .

В 2005 году избран в Палату общин от избирательного округа  в Большом Лондоне, в 2010 году — в избирательном округе , снова в Большом Лондоне. С 2006 по 2010 год — теневой младший министр в Министерстве внутренних дел, в 2010—2011 годах — парламентский помощник министра внутренних дел по вопросам профилактики преступности, в 2011—2014 годах — по вопросам преступности и безопасности, в 2014 году — по вопросам безопасности.

8 февраля 2014 года Дэвид Кэмерон назначил Брокеншира младшим министром по вопросам иммиграции после отставки с этой должности Марка Харпера из-за просроченной рабочей визы его домработницы.

13 июля 2016 года Дэвид Кэмерон ушел в отставку с должности премьер-министра в связи с исходом референдума о членстве Британии в Евросоюзе, на котором избиратели проголосовали за выход страны из ЕС. Преемником Кэмерона стала министр внутренних дел Тереза Мэй, в её кабинете Джеймс Брокеншир назначен министром по делам Северной Ирландии.

11 июня 2017 года при формировании второго кабинета Мэй сохранил свою должность.

8 января 2018 года в кабинете были произведены массовые перестановки, в ходе которых портфель министра по делам Северной Ирландии перешёл к Карен Брэдли, а Брокеншир выведен из правительства.

30 апреля 2018 года вернулся в кабинет в качестве министра местного самоуправления.

24 июля 2019 года при формировании первого кабинета Джонсона не получил никакого назначения.

13 февраля 2020 года в ходе серии перестановок во втором кабинете Джонсона назначен младшими министром в ведомстве внутренних дел без права участия в заседаниях правительства.

7 октября 2021 года скончался в Дартфорде от рака лёгких.

Личная жизнь 
В 1999 году женился на Кэтрин Энн Мэймлок (Cathrine Anne Mamelok), у супругов есть сын и две дочери.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 
 
 

Выпускники Эксетерского университета
Члены парламента Соединённого Королевства (2005—2010)
Члены парламента Соединённого Королевства (2010—2015)
Члены парламента Соединённого Королевства (2015—2017)
Члены парламента Соединённого Королевства (2017—2019)
Члены парламента Соединённого Королевства с 2019 года
Министры по делам Северной Ирландии
Члены Консервативной партии Великобритании
Умершие от рака лёгкого